Traktat w Fort Laramie – pierwszy pokój w Fort Laramie, podpisany w 1851 roku
 Traktat w Fort Laramie – drugi pokój w Fort Laramie, podpisany w 1868 roku